La  peut désigner plusieurs voies de communes françaises :
 la rue du Lycée à Colmar ;
 la rue du Lycée à Laval ;
 la rue du Lycée à Nancy.
 l'ancienne rue du Lycée à Paris devenue rue de Valois.